Сент-Аполлинер:

 Сент-Аполлинер — коммуна во Франции, департамент Верхние Альпы.
 Сент-Аполлинер — коммуна во Франции, департамент Кот-д’Ор.